

Topografie
Japan
 Haga (district), een district van de prefectuur Tochigi in Japan
Noorwegen
 Haga (Akershus), plaats in de provincie Akershus in Noorwegen
 Haga (Hordaland), plaats in de provincie Hordaland in Noorwegen
Zweden
 Håga, plaats in de gemeente Uppsala in Zweden
 Haga (Heby), plaats in de gemeente Heby in Zweden
 Haga (Enköping), plaats in de gemeente Enköping in Zweden
 Haga (Surahammar), plaats in de gemeente Surahammar in Zweden

Personen
 B. J. Haga (1890-1942), gouverneur van Borneo
 Anthonie Haga (1834-1902), Nederlands luitenant-generaal, commandant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
 Cornelis Haga (1578-1654), de eerste ambassadeur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk.
 Herman Haga (1852-1936), Nederlands natuurkundige
 Ragnhild Haga (1991), Noorse langlaufster

Overig
 HagaZiekenhuis, een algemeen ziekenhuis op twee locaties in Den Haag
 HagaBank, een Indonesische bank
 Plateelbakkerij Haga, een Haagse plateelbakkerij
 Slot Haga, een Zweeds koninklijk paleis